Aragua – stato del Venezuela
Aragua – fiume del Venezuela
Aragua – comune del Venezuela
Aragua – squadra di calcio venezuelana
Aragua – incrociatore venezuelano